Jméno Mikuláš III. patří více osobám:

 Mikuláš III. († 1280) – papež římskokatolické církve v letech 1277–1280
 Mikuláš III. Grammaticus – pravoslavný patriarcha Konstantinopole v letech 1084–1111
 Mikuláš III. Opavský († 1394) – kníže opavsko-ratibořský
 Mikuláš III. (biskup nitranský) – nitranský biskup 1347–1350
 Mikuláš III. – záhřebský biskup 1543–1548 a arcibiskup ostřihomský od roku 1553